Theo Appeldoorn ist der Name von

* Theo Appeldoorn (Fußballspieler) (* 1943), niederländischer Fußballspieler
 Theo Appeldoorn (Radsportler) (* 1959), niederländischer Radsportler